La palabra Lulismo puede referirse a:

 La tendencia filosófica y mística basada en el pensamiento de Ramon Llull, significado recogido por el DLE.
 El fenómeno político ocurrido en Brasil alrededor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.